«Бри́джпорт Айлендерс» () — хоккейная команда, выступающая в Американской хоккейной лиге. Базируется в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, США, домашние матчи проводит на «Вебстер Банк Арена».

История 
«Бриджпорт Саунд Тайгерс» были образованы в 2001 году. Является фарм-клубом «Нью-Йорк Айлендерс». В своем первом сезоне в АХЛ 2001/02 команда добралась до финала Кубка Колдера, где уступила со счетом 4:1 в серии команде «Чикаго Вулвз». Первые два сезона тренером команды являлся Стив Стерлинг, которого затем сменил Джек Капуано. Многие игроки «Саунд Тайгерс» стали игроками основного состава «Нью-Йорк Айлендерс»: Трент Хантер, Рик Дипьетро, Крис Камполи, Брюно Жерве и Шон Бергенхайм. Некоторые из них играют в различных клубах НХЛ и Европы: Джефф Хэмилтон, Эрик Годар, Раффи Торрес, Уэйд Дубелевич.

Талисман команды «Бриджпорт» носит имя «Сторм», что в переводе означает «буря», «шторм».

Клубные рекорды 

Сезон

Голы (43) — Джефф Хэмилтон - (2003-04)
Передачи (48) — Роб Колинз - (2005-06)
Очки (76) — Джефф Тамбеллини - (2007-08)
Штраф (295) — Эрик Годар - (2004-05)
Коэффициент пропущенных голов (1,38) — Уэйд Дубелевич - (2007-08) - рекорд АХЛ

Карьера в клубе

Голы — 89 - Джефф Хэмилтон
Передачи — 110 — Роб Колинз
Очки — 171 — Джереми Коллитон
Штраф — 705 — Эрик Годар
Вратарские победы — 81 — Уэйд Дубелевич
«Сухие» игры — 15 — Уэйд Дубилевич
Игры — 368 — Марк Уоттон

Состав

Ссылки 
Официальный веб-сайт команды

Спортивные клубы Коннектикута
Хоккейные клубы США
Американская хоккейная лига